

Musica 
 Go Now – singolo di Bessie Banks del 1964
 Go Now - The Moody Blues #1 – album dei Moody Blues del 1965
 Go Now – extended play di Richard Hell del 1995

Altro 
 Go Now – film del 1995 diretto da Michael Winterbottom
 Go Now – libro di Richard Hell del 1996